Federico I di Svevia (1050 circa – 1105), fu primo duca di Svevia dal 1079
 Federico II di Svevia (1090-1147) – duca di Svevia dal 1105 alla morte
 Federico III di Svevia, comunemente noto come Federico Barbarossa (1122-1190) – duca di Svevia dal 1147 al 1152, Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1155
 Federico IV di Svevia (1144-1167) – duca di Svevia dal 1152 alla morte
 Federico V di Svevia (1164-1169) – duca di Svevia dal 1167 alla morte
 Federico VI di Svevia (1167-1191) – duca di Svevia dal 1170 alla morte
 Federico VII di Svevia, comunemente noto come Federico II di Svevia (1194-1250) – re di Sicilia (come Federico I, dal 1198 al 1250), duca di Svevia (come Federico VII, dal 1212 al 1216), re di Germania (dal 1212 al 1220) e Imperatore del Sacro Romano Impero, e quindi precedentemente Re dei Romani, (come Federico II, eletto nel 1211, re di Gerusalemme (dal 1225 per matrimonio, autoincoronatosi nel 1229)